Raï steht für:
 Raï, eine algerische Volks- und Populärmusik
 Boutros Raï (1922–1994), syrischer Erzbischof, Bischof der Melkitischen Kirche
 Béchara Pierre Raï (* 1940), libanesischer Ordensgeistlicher, Bischof, maronitischer Patriarch

Siehe auch:
 Ra'y
 Rai